Southwell är en stad i Nottinghamshire, England.

Southwell kan också avse:

 Southwell, Dorset – en ort i Dorset, England
 Southwell, Östra Kapprovinsen – en ort i Sydafrika
 Southwell (efternamn) – ett engelskt efternamn